Le nom John Robinson est porté par les personnes suivantes.

Arts 
 John Robinson (1923-1999) est un scénariste américain.
 John Peter Robinson (né en 1945) est un claviériste britannique et compositeur de musiques de films.
 John Robinson (né en 1954) est un batteur américain.
 John Robinson (né en 1985) est un acteur américain.

Histoire 
 John Robinson () (1615-1680)
 John Robinson (1735-1805) est un soldat américain acteur de la guerre d'indépendance américaine.
 John Robinson (1903-1954) est un aviateur et militant américain.

Politique 
  (1791-1863), avocat, juge, homme politique et procureur général du Haut-Canada ;
 John McCracken Robinson (1794-1843) est un homme politique américain.

Religion 

 John Robinson (1576-1626) est un pasteur et théologien anglais à l'origine de l'exil des pèlerins du Mayflower.
 John Robinson (1650-1723) est un évêque et diplomate britannique.
 John Arthur Thomas Robinson (1919-1983) est un évêque et universitaire britannique.

Science 

 John Alan Robinson, né le 9 mars 1930 à Halifax (Royaume-Uni), et mort le 5 août 2016 à Portland (Maine), est un philosophe (de formation), mathématicien et scientifique en informatique américain.
 John Lewis Robinson est un géographe canadien.
 John Thomas Romney Robinson (1792-1882), physicien et astronome britannique.

Sport 

 John Robinson (1872-1959) est un joueur de rugby à XV britannique.
 John Robinson (1885-1916) est un joueur de hockey sur gazon britannique.
 John Topi Robinson (1906-1968) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 John Robinson est un pilote automobile britannique.

